Balanant est un patronyme porté notamment par :

 Erwan Balanant (1971-), homme politique français ;
 Victor Balanant (1888-1944), homme politique français.